

Codici 
 BDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blanding (Utah) (Stati Uniti)
 bdg – codice ISO 639-3 della lingua bonggi

Città 
 ByDGoszcz

Altro 
B'dg  – personaggio DC Comics, Lanterna Verde del Settore 1014
Bassano del Grappa